Zbigniew Kmieciak (1919–2003) – polski działacz państwowy, wiceprezydent Poznania
 Zbigniew Kmieciak (ur. 1956) – polski prawnik, prof. dr hab., sędzia NSA